Switchblade (engl.: switchblade ‚Springmesser‘) steht für:
 Switchblade (dänische Band), dänische Hard-Rock-Band
 Switchblade (israelische Band), israelische Heavy-Metal-Band
 AeroVironment Switchblade, Marschflugkörper des Herstellers AeroVironment
 SS-N-25 Switchblade, Seezielflugkörper aus russischer Produktion